Muhammad Nazir (ur. 1930) – pakistański zapaśnik, olimpijczyk
 Muhammad Nazir (ur. 1936) – pakistański zapaśnik, olimpijczyk